Kabinett Oerter steht für folgende Regierungen des Freistaates Braunschweig:
 Kabinett Oerter I (1919)
 Kabinett Oerter II (1920 bis 1921)